Mont Tanigawa, montagne au Japon
 Tanigawa, service de train à grande vitesse